

Cinema 
Intimacy - Nell'intimità (Intimacy) – film del 2001 diretto da Patrice Chéreau

Musica 
 Intimacy – album di Jody Watley del 1993
Intimacy – album dei Bloc Party del 2008

Pagine correlate 

Intimità (disambigua)